Jazbec ist der Familienname folgender Personen:

 Franc Jazbec (* 1954), slowenischer Politiker
 Janez Jazbec (* 1984), slowenischer Skirennläufer
 Josip Jazbec (* 1995), kroatischer Eishockeyspieler
 Katja Jazbec (* 1988), slowenische Skirennläuferin